Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Patrick Galbraith e Todd Witsken che hanno battuto in finale Glenn Michibata e Robert Van't Hof 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Udo Riglewski /  Michael Stich (semifinali)
 Patrick Galbraith /  Todd Witsken (campioni)

 Wally Masur /  Todd Woodbridge (quarti di finale)
 Jakob Hlasek /  Anders Järryd (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 1991
ATP Tour 1991